BY Большой Медведицы () — одиночная переменная звезда в созвездии Большой Медведицы на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 47064 световых лет (около 14430 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +17m до +15,7m.

Характеристики 
BY Большой Медведицы — пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RR).

Примечания